46-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 1 грудня до 28 грудня 1978 року в Тбілісі. Звання чемпіона присвоєно обом переможцям.

Турнірна таблиця

Посилання 
 46th USSR Championship,  Tbilisi

Чемпіонати СРСР із шахів
1978 у шахах
Грудень 1978